Miejscowości we Francji:
 Banneville-la-Campagne
 Banneville-sur-Ajon